SSCC ist die Abkürzung für 

 die Ordensgemeinschaft der Arnsteiner Patres (Kongregation von den Heiligsten Herzen Jesu und Mariens und der ewigen Anbetung des Allerheiligsten Altarsakramentes)
 Serial Shipping Container Code, die Nummer der Versandeinheit
 Site Security Control Center, ein Gebäude mit angeschlossenem Wachturm, dass sich häufig im Eingangsbereich eines militärischen Munitionsdepots befindet.

SSCC